Rue du Fort peut désigner :
 la rue du Fort à Belvès
 la rue du Fort à Charleroi
 la rue du Fort à Saint-Lys
 la rue du Fort à Strasbourg

ainsi que de nombreux noms composés.